Gebangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gebangan, Grobogan, by, 
 Gebangan, Probolinggo, by, 
 Gebangan, Kendal, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar